Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Leo Palin e Olli Rahnasto che hanno battuto in finale Hank Pfister e Ben Testerman 6–3, 6–7, 7–6.

Teste di serie 

 Hank Pfister /  Ben Testerman (finale)
 Ricardo Acuña /  Peter Doohan (primo turno)

 Mark Dickson /  Steve Meister (quarti di finale)
 Jaroslav Navrátil /  Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Cleveland 1985